Rio Barão de Melgaço är ett vattendrag i Brasilien.   Det ligger i delstaten Rondônia, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Brasília.

Omgivningarna runt Rio Barão de Melgaço är huvudsakligen savann. Trakten runt Rio Barão de Melgaço är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Rondônia